Илиан Илиев е български футболист, който играе като полузащитник за кипърския Аполон (Лимасол).

Кариера 
Прави професионалният си дебют в мач срещу Лудогорец на 9 септември 2016 г., когато излиза като резерва на Героги Илиев. Отбелязва първия си гол в Първа професионална футболна лига на 30 август 2019 г. в мач срещу Дунав Русе.

Източници 

Български футболисти
Футболисти на Черно море (Варна)
Български футболисти в Португалия
Българи в Португалия
Български футболисти в Кипър